Università statale di Ivanovo
 Università statale di tecnologie chimiche di Ivanovo
 Università statale di architettura e costruzione di Ivanovo
 Università statale di energetica di Ivanovo